Jorge Pardo (beeldhouwer), Cubaans-Amerikaanse beeldhouwer
Jorge Pardo (muzikant), Spaanse flamencojazz-muzikant